

Населені пункти 
 Золота Балка  — село у Нововоронцовському районі Херсонської області.
 Золота Балка  — поселення у межах Севастополя, поблизу Балаклави.

Археологічні пам'ятки 
 Золота балка  — археологічна пам'ятка, городище та могильник. Розташована біля села Золота Балка Нововоронцовського району Херсонської області на правому березі Каховського водосховища.
 Золота Балка 15  — скіфський курган другої – третьої  чверті IV століття до н. е. Знаходиться на території Золотобалківського курганного могильника.

Підприємства 
 «Золота Балка» — винний завод у Севастополі.